SVC (інструкція) — команда виклику супервізора операційної системи ()
 Комутование віртуальне з'єднання ()
 Код валюти сальвадорський колон
 Scalable Video Coding, відео-кодек